Brüggemann oder Brueggemann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Brüggemann ist einer, der an einer Brücke wohnt bzw. manchmal der Brückenwart an einer Burg oder Brückengeldkassierer.

Namensträger

A 

 Anna Brüggemann (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Anne Brüggemann-Klein (* 1956), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Antje Brüggemann-Breckwoldt (* 1941), deutsche Keramikerin und Designerin für Porzellan
 Axel Brüggemann (* 1971), deutscher Musikjournalist und Publizist

C 
 Christoph Brüggemann (* 1978), deutscher Schauspieler
 Claus Brüggemann, deutscher American-Football-Trainer und -Spieler

D 
 Dieter Brüggemann (* 1953), deutscher Eishockeyspieler
 Diethelm Brüggemann (1934–2015), deutscher Germanist
 Dietrich Brüggemann (* 1976), deutscher Regisseur und Produzent

E 
 Erich Brüggemann (1928–2019), deutscher Künstler
 Ernst Brüggemann (1886–1971), deutscher Maler
 Ewald Brüggemann (1918–2008), deutscher Politiker (CDU)

F 

 Fritz Brüggemann (1876–1945), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

G 
 Gert-Peter Brüggemann (* 1952), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

H 
 Hans Brüggemann (um 1480–um 1540), deutscher Bildhauer
 Heinrich Brüggemann (1924–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Brüggemann (* 1943), deutscher Literaturwissenschaftler

I 
 Ilka Brüggemann (* 1968), deutsche Journalistin, Radiomoderatorin und Autorin

J 
 Jens Brüggemann (* 1968), deutscher Fotograf
 Johann Wilhelm Brüggemann (1786–1866), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Johannes Brüggemann (1907–1982), deutscher Tierarzt
 Jörn Brüggemann (* 1975), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Joseph Brüggemann (1879–1946), deutscher Schulleiter

K 
 Karl Brüggemann (1896–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Brüggemann (Architekt) (1928–1992), Schweizer Architekt
 Karl Heinrich Brüggemann (1810–1887), deutscher Journalist und Burschenschafter
 Karsten Brüggemann (* 1965), deutscher Historiker
 Klaus Brüggemann (* 1959), deutscher Fußballmanager

L 
 Lars Brüggemann (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Lisa Brüggemann (* 1984), deutsche Turnerin
 Ludwig Wilhelm Brüggemann (1743–1817), deutscher Prediger und Geograph

M 
 Martin Brüggemann, deutscher Motorjournalist

N 
 Nina Brüggemann (* 1993), deutsche Fußballspielerin

O 
 Oliver Brüggemann (* 1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

R 
 Rainer Brüggemann (* 1943), deutscher Chemiker, Hydrologe und Hochschullehrer
 Rolf Brüggemann (* 1950), deutscher Psychologe
 Rudolf Brüggemann (1860–1942), deutscher Chemiker und Unternehmer, Generaldirektor der Maggi-GmbH

T 

 Thomas Brüggemann (1957–2004), deutscher Psychologe

W 
 Walter Brueggemann (* 1933), US-amerikanischer Theologe
 Waltraute Macke-Brüggemann (1913–2006), deutsche Künstlerin

 Wolfgang Brüggemann (1926–2014), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)

Weblinks 
 Brüggemann bei genealogy.net

Siehe auch 
 Brüggemann-Gruppe, deutsches Chemieunternehmen
 Brüggemann-Altar, Altar im Schleswiger Dom, siehe Schleswiger Dom #Der Brüggemann- oder Bordesholmer Altar
 Brügmann
 Bruggeman

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname